Der Suomen Cup 2016/17 war die 63. Austragung des finnischen Pokalwettbewerbs. Er wurde vom finnischen Fußballverband ausgetragen. Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals nicht im Kalenderjahr ausgetragen. Er begann am 29. Juli 2016 und endete am 23. September 2017. Das Finale fand im OmaSP Stadion von Seinäjoki statt.

Pokalsieger wurde zum 13. Mal HJK Helsinki. Das Team setzte sich im Finale gegen Titelverteidiger Seinäjoen JK durch. Da HJK auch die Meisterschaft gewann, wurde der Startplatz für die Europa League, der dem Pokalsieger zustand, an dem Viertplatzierten FC Lahti weitergegeben.

Bis zur fünften Runde wurden die Begegnungen im K.-o.-System ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde das Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen. Danach spielten die acht Sieger mit den 22 gesetzten Mannschaften in fünf Gruppen im Ligamodus acht Viertelfinal-Teilnehmer aus. Die Begegnungen des Viertel- und Halbfinals, sowie das Finale wurde wieder im K.-o.-System ausgetragen.

Teilnehmende Teams 
Die Teilnahme war freiwillig. Insgesamt 91 Mannschaften hatten für den Pokalwettbewerb gemeldet. Die zwölf Mannschaften der ersten, acht Teams der zweiten und die zwei Aufsteiger aus der dritten Liga waren für Gruppenphase gesetzt.

1. Runde 
Teilnehmer: Ein Team aus der Kakkonen (III), vier Teams aus der Kolmonen (IV), vier Teams aus der Nelonen (V), ein Team aus der Vitonen (VI) und ein Team aus der Kutonen (VII).

|}

2. Runde 
Teilnehmer: Die 6 Sieger der 1. Runde, 4 Teams aus der Ykkönen (II), weitere 8 Teams aus der Kakkonen (III), 20 Teams aus der Kolmonen (IV), 7 Teams aus der Nelonen (V), 14 Teams aus der Vitonen (VI), 2 Teams aus der Kutonen (VII) und 2 Teams aus der Seiska (VIII).

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 32 Sieger der 2. Runde.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der 3. Runde.

|}

5. Runde

Qualifikation für Gruppenphase 
Teilnehmer: Die 8 Sieger der 4. Runde.

|}

Gruppenphase 
Gesetzt waren die zwölf Erstligisten, acht Zweitligisten und die beiden Aufsteiger in die Ykkönen. Dazu kamen acht Teams, die sich durch die K.-o.-Runden qualifizierten. Die fünf Gruppensieger erreichten direkt das Viertelfinale. Die Zweitplatzierten und der beste Gruppendritte spielten in den Play-offs weitere drei Plätze für das Viertelfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Play-offs für das Viertelfinale 
In den Play-offs spielten die fünf Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte.

|}

Viertelfinale 
Teilnehmer: Die fünf Gruppensieger und die drei Sieger der Play-offs.

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten im Football Archive finlandfootball.net
 Suomen Cup 2016/17 transfermarkt.de
 Finale 2016/17 soccerway.com

2016 17
Fußballsaison 2016/17